El término Leavenworth puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Leavenworth, en el estado de Indiana.
Leavenworth, en el estado de Kansas.
Leavenworth, en el estado de Washington.